Hay Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hay Township (Michigan)
 Hay Township (North Dakota)